Johann von Waldstein ist der Name folgender Personen:

* Johannes VI. von Waldstein († 1311), Bischof von Olmütz
 Johann Friedrich von Waldstein (1642–1694), österreichischer Bischof und Erzbischof von Prag
 Johann Friedrich von Waldstein-Wartenberg (1756–1812), Salzburger Domdechant und Bischof von Seckau 
 Johann Josef von Waldstein (1684–1731), böhmischer Adliger und Mäzen